Le tournoi de Stockholm 2012 s'est déroulé du 15 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Tomáš Berdych remporte le tournoi en simple en battant Jo-Wilfried Tsonga en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple, le deuxième de la saison après Montpellier.
 En double, Marcelo Melo et Bruno Soares s'imposent en finale face à Robert Lindstedt et Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stockholm
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2012
Stockholm
Sport en Suède en 2012
Tennis en octobre 2012